Rezultati Prvenstva Anglije 1965 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Margaret Smith je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Maria Bueno (finale)
  Margaret Smith (prvakinja)
  Lesley Turner (četrtfinale)
  Nancy Richey (četrtfinale)
  Billie-Jean Moffitt (polfinale)
  Carole Graebner (drugi krog)
 - 
  Françoise Dürr (četrti krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri
 

Ženske posamično
1965